Скорков може бити:

 Скорков (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република
 Скорков (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република